25th Infantry Division (British Army) – divisione di fanteria del British Army
 25th Indian Infantry Division – divisione di fanteria del British Indian Army
 25th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army